HMS Charles bylo jméno použité pro vícero lodí anglického či britského Královského námořnictva:
 HMS Charles (1586) – 16dělová pinasa, spuštěna 1586, prodána 1616
 HMS Charles (1620) – 16dělová pinasa, postavena 1620, vyřazena 1627
 HMS Charles (1632) – 44dělová řadová loď druhé třídy, spuštěna 1632, přejmenována na HMS Liberty 1649, vyřazena 1650
 HMS Charles (1649) – 38dělová loď, zajata a zařazena do anglického námořnictva 1649, přejmenována na HMS Guinea téhož roku, prodána 1667
 HMS Charles (1662) – královská jachta, spuštěna 1662
 HMS Charles (1666) – 6dělová zápalná loď, koupena 1666, prodána 1667
 HMS Charles (1668) – 96dělová řadová loď první třídy, spuštěna 1668, přejmenována na HMS St. George 1687, rozebrána 1774
 HMS Charles (1675) – 8dělová královská jachta, spuštěna 1675, rozebrána 1678
 HMS Charles (1688) – 6dělová zápalná loď, koupena 1688, užita 1695

Podobné 
 HMS Royal Charles